Velika nagrada ZDA 1916 (uradno VII American Grand Prize) je druga dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 18. novembra 1916 v Santa Monici.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave
www.racing-database.com 

1916
Sezona Velikih nagrad 1916